Alia (gemeente), Italiaanse gemeente
 alia (emigratie), Joodse migratie naar Palestina
 Alía, Spaanse gemeente
 Alia (achternaam), een familienaam
 Ramiz Alia, president van Albanië
 Alia (geslacht), een slakkensoort geslacht uit de familie Columbellidae
 AliA, Belgische dj